Појам Арханђел или архангел може значити:

Изворно:
Архангел или (Свети) Арханђел је натприродно биће из групе анђела;

или:
Архангел, мушко име;
Архангел је македонска рок група;
„Архангел I“ је први албум групе Архангел,
„Архангел II“ је други албум групе Архангел,
„Архангел“ је песма групе Архангел;
Свети архангели су православни манастир код Призрена;
 Архангел (Кичево), насељено место у општини Кичево, Северна Македонија.